La Coupe Crown Prince du Koweït est une compétition de football du Koweït.

Palmarès

Lien externe 
Palmarès et résultats détailles sur RSSSF

Compétition de football au Koweït